Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2013 — 42-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Биберахе-на-Рисе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2013 году турнир прошёл с 8 по 15 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Дина Пфиценмайер (Отказ)
  Анна-Лена Фридзам (Титул)
  Карина Виттхёфт (Финал)
  Сара Гронерт (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Каролина Даниэльс (Второй раунд)
  Анна Цая (Полуфинал)
  Юлия Вахачик (Второй раунд)
 Таисия Мордергер (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификационного турнира  

Германия
Теннис
Декабрь 2013 года
2013